Costa Rica (spanisch für „reiche Küste“) steht für:
 Costa Rica, Staat in Mittelamerika

Costa Rica ist der Name folgender Orte:
 Costa Rica (Bolivien) im Departamento Pando, Bolivien 
 Costa Rica (El Oro), Ort in der Provinz El Oro in Ecuador
 Costa Rica (Kuba) in El Salvador, Kuba
 Costa Rica (Mato Grosso do Sul) in Mato Grosso do Sul, Brasilien
 Costa Rica (Sinaloa) in Sinaloa, Mexiko